ischium – kość kulszowa kręgowców
 ischium – człon odnóża skorupiaków